Adrian Smith puede referirse a:

 Adrian Smith (1936–), baloncestista estadounidense.
 Adrian Smith (1944–), arquitecto estadounidense, autor de Burj Dubai.
 Adrian Smith (1957–), guitarrista británico, miembro de Iron Maiden.